Karia, ville marocaine de la province de Tétouan, dans la région de Tanger-Tétouan
 Karia, ville marocaine de la province d'El Jadida, dans la région de Doukkala-Abda

Voir aussi 
 Karia Ba Mohamed, ville marocaine de la province de Taounate, dans la région de Taza-Al Hoceïma-Taounate